bruine heide-uil
 grijze heide-uil
 late heide-uil
 veenheide-uil